Wayne Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wayne Township (Illinois)
 Wayne Township (Allen County, Indiana)
 Wayne Township (Bartholomew County, Indiana)
 Wayne Township (Fulton County, Indiana)
 Wayne Township (Hamilton County, Indiana)
 Wayne Township (Henry County, Indiana)
 Wayne Township (Huntington County, Indiana)
 Wayne Township (Jay County, Indiana)
 Wayne Township (Kosciusko County, Indiana)
 Wayne Township (Marion County, Indiana)
 Wayne Township (Montgomery County, Indiana)
 Wayne Township (Noble County, Indiana)
 Wayne Township (Owen County, Indiana)	
 Wayne Township (Randolph County, Indiana)
 Wayne Township (Starke County, Indiana)
 Wayne Township (Tippecanoe County, Indiana)
 Wayne Township (Wayne County, Indiana)
 Wayne Township (Henry County, Iowa)
 Wayne Township (Jones County, Iowa)
 Wayne Township (Mitchell County, Iowa)
 Wayne Township (Monroe County, Iowa)
 Wayne Township (Doniphan County, Kansas)
 Wayne Township (Edwards County, Kansas)
 Wayne Township (Michigan)
 Wayne Township (Bollinger County, Missouri)
 Wayne Township (Buchanan County, Missouri)
 Wayne Township (Nebraska)
 Wayne Township (New Jersey)
 Wayne Township (Adams County, Ohio)
 Wayne Township (Ashtabula County, Ohio)
 Wayne Township (Auglaize County, Ohio)
 Wayne Township (Belmont County, Ohio)
 Wayne Township (Butler County, Ohio)
 Wayne Township (Champaign County, Ohio)
 Wayne Township (Clermont County, Ohio)
 Wayne Township (Clinton County, Ohio)
 Wayne Township (Columbiana County, Ohio)
 Wayne Township (Darke County, Ohio)
 Wayne Township (Fayette County, Ohio)
 Wayne Township (Jefferson County, Ohio)
 Wayne Township (Knox County, Ohio)
 Wayne Township (Mercer County, Ohio)
 Wayne Township (Monroe County, Ohio)
 Wayne Township (Montgomery County, Ohio)
 Wayne Township (Muskingum County, Ohio)
 Wayne Township (Noble County, Ohio)
 Wayne Township (Pickaway County, Ohio)
 Wayne Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Wayne Township (Warren County, Ohio)
 Wayne Township (Wayne County, Ohio)
 Wayne Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Erie County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Greene County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Mifflin County, Pennsylvania)
 Wayne Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Wayne Township (South Dakota)